Alícia de Borbó-Parma, gran duquessa de Toscana (1849-1935)
 Alícia de Borbó-Parma, infanta d'Espanya i duquessa vídua de Calàbria (1917-2017)